Албания на летних Олимпийских играх 2008 была представлена Олимпийским комитетом Албании (ОКА). Принмая участие в Олимпийских играх в шестой раз, спортсмены страны не завоевали ни одной медали. В состав команды вошли 7 мужчин и 4 женщины, принявшие участие в соревнованиях по борьбе, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе и тяжёлой атлетике.

Борьба 

Спортсменов - 2

Вольный стиль
Мужчины

Греко-римский стиль

Дзюдо 

Спортсменов - 1

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Плавание 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Спортсменов - 1

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Источники 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Албании в 2008 году